Lapisse ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Pierre Nicolas de Lapisse (1773–1850), französischer Adliger und Brigadegeneral
 Pierre Belon Lapisse (1762–1809), französischer Général de division der Infanterie